White Lake Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 White Lake Township (Michigan)
 White Lake Township (North Dakota)
 White Lake Township (South Dakota)